Витушкин — фамилия

 Витушкин, Анатолий Георгиевич (1931—2004) — математик, академик РАН.
 Виту́шкин, Илья́ Ви́кторович (в монашестве Иоанн; 1926—2010) — епископ Киевский и всея Украины в 1988—1992 годах, епископ (с 2004 — архиепископ) Ярославский и Костромской Русской православной старообрядческой церкви в 1992—2010 годах.